Anse-à-Foleur kan syfta på:

Haiti 

 Anse-à-Foleur (kommun), Nord-Ouest, 
 Anse-à-Foleur (ort), Nord-Ouest,